

Zoologie 
 Bouc, mâle de la chèvre, animal doté d'une forte charge symbolique.

Bande dessinée 
 La Nuit du grand bouc, histoire de la série Ange et Diablesses de Stephen Desberg et Marc Hardy.

Botanique 
 Barbe-de-bouc ou reine-des-bois, espèce de grande plante vivace à rhizome.
 Orchis bouc ou himantoglosse à odeur de bouc, orchidée terrestre européenne.

Visage humain 
 Bouc désigne une forme de barbe.

Cinéma 
 Le Bouc (1969), film allemand de Rainer Werner Fassbinder.

Littérature 
 La Fête au Bouc (2000), œuvre de Mario Vargas Llosa.
 Le Renard et le Bouc (1668), cinquième fable de Jean de La Fontaine.
 Les Trois Boucs bourrus (1841-1844), conte populaire norvégien recueilli par Peter Christen Asbjørnsen et Jørgen Moe.

Occultisme 
 Bouc de Mendès, représentation de Baphomet par Éliphas Lévi au .

Patronyme 

 Charles-Jean-Baptiste Bouc (1766–1832), marchand et homme politique fédéral du Bas-Canada.
 Séraphin Bouc (1788–1837), agriculteur et homme politique fédéral du Bas-Canada.

Religion 
 Bouc à Azazel, prescription biblique réalisée par les Juifs au cours du rite de Yom Kippour.

Toponyme 

 Bouc-Bel-Air, commune française des Bouches-du-Rhône.
 Union du pays d'Aix Bouc Handball, club de handball français basé à Aix-en-Provence et à Bouc-Bel-Air.
 Canal de navigation d'Arles à Bouc, liaison navigable reliant la ville d'Arles à Port-de-Bouc.
 Col de Prat-de-Bouc, col situé dans les monts du Cantal dans le Massif central. 
 Phare du Fort de Bouc, phare situé sur l'îlot de Bouc à l'entrée du canal de Caronte reliant la mer Méditerranée et l'étang de Berre.
 Pic de Barbe de Bouc, sommet des Pyrénées françaises dans le massif d'Ardiden.
 Port-de-Bouc, commune française des Bouches-du-Rhône.
 Gare de Port-de-Bouc, gare ferroviaire française située à proximité du centre ville de Port-de-Bouc.
 Société des chemins de fer de Miramas à Port de Bouc, société créée en 1890 pour exploiter un chemin de fer entre les deux villes.

Théâtre 
 Pompe du bouc (1533), cérémonie potache des poètes de la Pléiade.

Tradition 
 Bouc de Gävle, version géante du traditionnel julbock, érigée dans le centre-ville de Gävle.

Articles connexes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patronyme français